

Linhas de redes ferroviárias 
 Linha 3 do Metrô de São Paulo — linha do Metrô de São Paulo
 Linha Vermelha (Metropolitano de Lisboa) — linha do Metropolitano de Lisboa
 Linha B (Metro do Porto) — linha do Metro do Porto
 Linha Vermelha (Metro de Chicago) — linha do Metro de Chicago
 Linha Vermelha (Metro de Boston) — linha do Metro de Boston

Outros 
 Linha Vermelha (Rio de Janeiro) — designação popular da Via Expressa Presidente João Goulart (RJ-071), no Rio de Janeiro
 Linha Vermelha (Salvador) — corredor viário de Salvador

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos